Olula del Río kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olula del Río (ort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Olula del Río (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar